Санжиев — фамилия; имеет женскую форму Санжиева.
 Санжиев, Буянто Сайнцакович (1912—2000) ― доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии гуманитарных наук.
 Санжиев, Тогон Санжиевич (1904—1942) — советский снайпер, бурят по национальности, участник Великой Отечественной войны, сержант.
 Санжиев, Тумэн Ширапжалсанович (род. 1967) — российский бурятский спортсмен-самбист, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Примечания